Probainognathia — одна з двох основних підгруп клади Eucynodontia, інша — Cynognathia. Найдавніші форми були м'ясоїдними та комахоїдними, хоча деякі групи з часом також розвинули травоїдні дієти. Найраніший і найбазальніший пробіногнат — Lumkuia середнього тріасу з Південної Африки, хоча пробіногнати не стануть помітними до середини норійської стадії пізнього тріасу. Три групи пережили вимирання наприкінці тріасу: Tritheledontidae і Tritylodontidae, які дожили до юрського періоду — остання навіть у крейдовому періоді (Montirictus і Xenocretosuchus) — і Mammaliaformes, що включає ссавців.

Філогенетика 
Кладограма на згідно з Рута й ін.:

Примітки 

Систематика ссавців